Osoby o tym nazwisku:
 André Rossignol – francuski kierowca wyścigowy
 Jean Antoine Rossignol – francuski rewolucjonista, wojskowy
Francuscy kryptolodzy królewscy
 Antoine Rossignol – francuski kryptolog
 Bonaventure Rossignol – syn
 Antoine-Bonaventure Rossignol – wnuk

Inne:
 Rossignol – francuski producent nart i akcesoriów narciarskich